Charles Rivkin (1962- ), diplomate, homme politique et homme d'affaires américain ;
 (1956- ), avocat, écrivain et analyste politique américain ;
Neta Rivkin (1991- ), gymnaste rythmique israélienne.
Patronyme juif